Caryville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Caryville (Florida)
Caryville (Tennessee)